Peto i posljednje izdanje Ljetne lige prvaka, održano u kolovozu 1973. godine je osvojila reprezentacija Jugoslavije.

Ljestvica

Izvori 
 strategija.org Fudbalski turniri: Letnja liga šampiona, pristupljeno 21. rujna 2014.

1973